Zonbu — компания, развивающая свою компьютерную платформу, построенную на стыке миниатюризации ПК, web-сервисов и открытого ПО. Такая платформа делает использование компьютера проще и надёжнее для конечного пользователя, а всю систему целиком — более экологичной.

Платформа построена по следующему принципу: пользователю продаётся компактный персональный компьютер с установленным специальным ПО (основанным на GNU/Linux), который должен быть подключен пользователем к интернету. Через интернет данные пользователя копируются на центральный сервер, оттуда же персональный компьютер получает обновления ПО. Компания собирает ежемесячную плату, следит за обновлением ПО и сохранностью данных пользователя.

История 
Zonbu была создана в 2006 г. Грегором Жентилем (директор) и Аланом Россманом (президент), создателем WAP. В их планы входило использование технологических достижений в области открытого ПО, web-сервисов и миниатюризации аппаратуры для того, чтобы подтолкнуть индустрию персональных компьютеров к более простому, дешёвому и экологичному пути развития.

Аппаратная часть 

Миниатюрный компьютер имеет размеры 17,14х12х5,7 см (без монитора), не имеет движущихся частей и работает совершенно бесшумно.

Спецификации
 Чипсет: Via C7 ULV 1.2ГГц
 ОЗУ: 512 MB
 Сетевая карта: Ethernet 10/100 Мб/с
 Порты: для подключения клавиатуры и мыши PS/2, дисплея VGA и 6 USB гнезд
 Накопитель: 4ГБ формата CompactFlash (CF)
 Графическая карта: до разрешения 2048 x 1536 при 16 миллионах цветов, аппаратное ускорение графики и видео MPEG2

Web-услуги 
Сервис по подписке включает в себя:
 автоматическую загрузку обновлений ПО
 обновления безопасности, постоянное резервное копирование
 неограниченную поддержку технической службой через интернет
 пространство на сервере для хранения данных
 поставку компьютера, бесплатную замену.

Сервис создавался с целью снять с пользователя ПК типичные обязанности, выпадающие на его долю: заботу о ремонте, установке программ и их обновлении, резервном копировании, дефррагментацию диска, проверку на вирусы, перенос данных, и устранение их повреждений.

Программное обеспечение

Операционная система 
Операционная система Zonbu является вариантом Gentoo Linux. Архитектура предусматривает поддержку загружаемой файловой системы (также распространенной в Live‐дистрибутивах GNU/Linux), рассчитанной на непрерывный бэкап и способной к самокоррекции.

Пользовательские данные сохраняются на локальной карте памяти Compact Flash, а затем автоматически переносятся на центральный сервер в зашифрованном виде (128-битное шифрование), после чего они могут использоваться и с других компьютеров, подключенных к интернету.
  
Программное обеспечение оптимизировано для максимально быстрой реакции при минимальных доступных вычислительных ресурсах.

Программный пакет 
Zonbu поставляется с 20 программами open-source, включая интернет-клиенты, бизнес-программы, мультимедийные и издательские, а также 30 игр.

Программы для работы в интернете 
 Mozilla Firefox, браузер
 Evolution, почта и календарь
 Pidgin, коммуникатор (ранее Gaim)
 Skype, интернет-телефон
 P2P-клиенты с поддержкой протоколов BitTorrent, eDonkey2000 и eMule

Деловые приложения 
 OpenOffice.org — офисный пакет, включающий в себя текстовый редактор, электронную таблицу, редактор презентаций, программу для рисования, базу данных, формульный модуль
 Adobe Acrobat Reader
 GnuCash персональный финансовый менеджер

Мультимедийные программы 
 Banshee music library
 MPlayer media player
 F-Spot photo organizer
 Sound Recorder и Recording Level Monitor

Издательские программы 
 GimpShop, графический редактор
 Scribus, издательская программа
 Nvu, редактор HTML

Безопасность для окружающей среды 
Zonbu считается устройством, нейтральным по отношению к окружающей среде в силу энергосберегающего дизайна и соответствующих отчислений компании в фонд нейтрализации углекислых выбросов. Устройство соответствует требованиям ENERGY STAR и потребляет всего 15 Вт (чрезвычайно мало по сравнению с типичными 175 Вт стандартного ПК), что теоретически должно сокращать выброс углекислого газа на тонну в год. Компания награждена соответствующими рейтингами и сертификатами за бережное отношение к окружающей среде. Одно из свидетельств её усилий — бесплатная пересылка компьютера от пользователя в случае, если он устарел или пользователь решил не продлевать контракт на его использование.

См. также 
 Linutop Linux PC
 One Laptop Per Child
 Classmate PC
 ASUS Eee PC

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Free Zonbu Notebook
 Видео, посвящённые системе на YouTube

Производители программного обеспечения США
Производители компьютеров США